Pervers steht für:

 die Eigenschaft, ins Abnorme verkehrt zu sein; siehe Perversion.
 Pseudonym der deutschen Pornodarstellerin Aische Pervers.
 PerVers (Band), eine österreichische Hip-Hop-Band.

Siehe auch:
 Perverz, deutscher Rapper